Osoby o nazwisku Samsel:
 Edward Samsel – polski biskup rzymskokatolicki
 Karol Samsel – polski polonista i poeta
 Roman Samsel – dziennikarz i korespondent zagraniczny